De Albanese voetbalclub SK Tirana speelt sinds 1965 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Tirana

 Onder de naam KF Tirana

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Albanië

SK Tirana
SK Tirana